Die Dutch Open 2017 im Badminton fanden vom 10. bis zum 15. Oktober 2017 im Topsportcentrum in Almere statt. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2017.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Wang Tzu-wei (Halbfinale)
 Ajay Jayaram (zurückgezogen)
 Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
 Fabian Roth (zurückgezogen)
 Emil Holst (Viertelfinale)
 Pablo Abián (3. Runde)
 Mark Caljouw (Halbfinale)
 Vladimir Malkov (3. Runde)
 Lucas Corvée (2. Runde)
 Misha Zilberman (Viertelfinale)
 Kieran Merrilees (3. Runde)
 Eetu Heino (2. Runde)
 Yu Igarashi (Finale)
 Rasmus Gemke (2. Runde)
 Subhankar Dey (3. Runde)
 Kalle Koljonen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Zhang Beiwen (Champion)
 Mette Poulsen (Viertelfinale)
 Mia Blichfeldt (Viertelfinale)
 Linda Zechiri (zurückgezogen)
 Natalia Koch Rohde (Halbfinale)
 Michelle Li (Finale)
 Fabienne Deprez (2. Runde)
 Haruko Suzuki (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (2. Runde)
 Takuto Inoue / Yuki Kaneko (Finale)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)
 Berry Angriawan / Hardianto (Halbfinale)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Champion)
 Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Halbfinale)
 Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (1. Runde)
 Peter Briggs / Tom Wolfenden (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Anggia Shitta Awanda / Ni Ketut Mahadewi Istarani (Finale)
 Lim Yin Loo / Yap Cheng Wen (Halbfinale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Viertelfinale)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Lauren Smith / Sarah Walker (Viertelfinale)
 Julie Finne-Ipsen / Rikke S. Hansen (zurückgezogen)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Halbfinale)
 Johanna Goliszewski / Lara Käpplein (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Pranav Chopra / Siki Reddy (zurückgezogen)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (2. Runde)
 Sam Magee / Chloe Magee (1. Runde)
 Ben Lane / Jessica Pugh (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Cheah Yee See (1. Runde)
 Jacco Arends / Selena Piek (Finale)
 Robin Tabeling / Cheryl Seinen (1. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierergebnisse 2017

2017
Badminton 2017
Badmintonwettbewerb in Almere